Ngai (god), aanbeden god in oostelijk Afrika
Ngai (volk), volk in Vietnam en worden soms als Chinese Vietnamezen gezien